Украјински, односно украјинска или украјинско може бити:

 Украјински језик, један од источнословенских језика
 Украјински народ, у етничком смислу - један од источнословенских народа
 Украјинско становништво, у демографском смислу - становништво Украјине
 Украјинска држава, савремена држава Украјина у источној Европи
 Украјинска Совјетска Социјалистичка Република, бивша Украјнска ССР, у саставу СССР
 Украјинска Народна Република, бивша држава, која је постојала од 1917. до 1920. године
 Украјинска област, староруска историјска област Украјина

Види још 
 Украјина (вишезначна одредница)
 Украјинци (вишезначна одредница)
 Украјинска православна црква (вишезначна одредница)